Пиер Гасли () е Френски автомобилен състезател, роден на 7 февруари 1996 г. в Руан. През 2017 г. се състезава в японския шампионат Супер Формула, като заема второто място в класирането, Формула 1, където замества Даниил Квят в Торо Росо в последните кръгове на шампионата и във Формула Е, където замества Себастиен Буеми в отбора на Рено е.дамс в два от стартовете. Гасли е шампион в ГТ2 през 2016 г. и Юрокъп Формула Рено 2.0 през 2013 г.

Статистика

Резултати във Формула Е

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 Статистика в driverdb.com

Френски автомобилни състезатели
Родени в Руан